

Persone 
 Politica (Regno Unito)
 John Smith (1923-2007), politico conservatore britannico
John Smith (1938-1994), politico laburista britannico
 John Smith (1655 o 1656-1723), politico inglese

 Politica (Stati Uniti d'America)
John T. Smith (1801-1864), politico statunitense della Pennsylvania
John Smith (c. 1735-1824), politico statunitense dello stato dell'Ohio.
John Smith (1750-1836), politico statunitense della Virginia
John Smith (1752-1816), politico statunitense dello stato di New York.
John C. Smith (1765-1845), politico statunitense del Connecticut
John Smith (1789-1858), politico statunitense del Vermont
John S. Smith (1792-1854), politico statunitense del Kentucky
John A. Smith (1814-1892), politico statunitense dell'Ohio
John H. Smith (1824-1886), politico statunitense dello stato di New York
John Q. Smith (1824-1901), politico statunitense dell'Ohio
John W. Smith (1845-1925), politico statunitense del Maryland
John A. Smith (1847-1892), politico statunitense della Virginia
John M.C. Smith (1853-1923), politico statunitense del Minnesota
John J. Smith (1904-1980), politico statunitense del Connecticut

 Calcio 
 John Smith (1855-1937), calciatore scozzese
 John Smith (1865-1911), calciatore scozzese
 John Smith (1898-?), calciatore scozzese
 John Smith (1898-?), canottiere canadese
 John Smith (1921-?), calciatore inglese
 John Smith (1927-2000), calciatore inglese
 John Smith (1939-1988), calciatore inglese
 John Smith (1971), ex calciatore e allenatore di calcio inglese

 Altri sport 
 John Smith (n. 1965), lottatore statunitense
 John Smith jr. (n. 1944), cestista statunitense
 John Smith (n. 1950), atleta statunitense
 John Smith (n. 1982), wrestler statunitense meglio conosciuto come Simon Gotch
 John Smith (1990), canottiere sudafricano

 Varie
 John Smith (1931-1995), attore statunitense
 John Smith, montatore cinematografico
 John Smith (1580-1631), militare, marinaio e scrittore inglese
 John Smith (1618-1652), filosofo e teologo inglese
 John Smith (1721-1797), matematico scozzese
 John Smith (1920-1995), imprenditore e dirigente sportivo britannico
 John Smith, fumettista britannico
 John Smith, predicatore mormone statunitense

Altro 
 John Smith – film del 1922 diretto da Victor Heerman
 John Smith – film del 1999
 John Smith – personaggio dei film Disney Pocahontas e Pocahontas II